Рат — фамилия:

 Рат, Анриетта (1773—1856) — швейцарская художница.
 Рат, Герхард фон (1830—1888) — немецкий геолог и минералог.
 Рат, Гизела Агнесса фон (1669—1740) — рейхсграфиня Нинбургская, княгиня Ангальт-Кётенская
 Рат, Давид (род. 1965) — чешский доктор, беспартийный депутат, выбранный от партии ЧССД, членом которой являлся с 2006 до 2012.
 Рат, Карл (1909—1993) — оберштурмфюрер СС, командир части айнзацкоманды 9.
 Рат, Клаудия (род. 1986) — немецкая легкоатлетка, специализирующаяся в многоборье.
 Рат, Миган (род. 1986) — канадская актриса.
 Рат, Отто фом (Otto vom Rath; 1858—1901) — немецкий анатом и гистолог.
 Рат, Том (род. 1975) — американский писатель, исследователь и лектор.
 Рат, Ульрик (род. 1946) — датский шахматист.
 Рат, Эрнст фом (1909—1938) — германский дипломат.

См. также 
 Ратнер
 Рижский рат